Эбрише́м или Баге-Эбрише́м () — город в центральном Иране, в провинции Исфахан. Входит в состав шахрестана Фелаверджан.

Эбришем (ابریشم) переводится на русский язык с фарси как «шёлк».

География 
Город находится в юго-западной части Исфахана, в гористой местности восточного Загроса, на высоте 1606 метров над уровнем моря.
Эбришем расположен на расстоянии приблизительно 6 километров к юго-западу от Исфахана, административного центра провинции и на расстоянии 340 километров к югу от Тегерана, столицы страны. Ближайший гражданский  расположен в городе Исфахан.

Население 
По данным переписи, на 2006 год население составляло 19 406 человека.
В национальном составе преобладают персы, в конфессиональном — мусульмане-шииты.

Примечания 

Города Исфахана